Хуан Антонио Ортега Лара (; род. 22 декабря 1922 года в ) — испанский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
8 апреля 1945 году дебютировал за «Депортиво», в сезоне 1945/46 провёл всего лишь 5 матчей, а его команда вылетела в Ла Лигу 2.

После вылета «Депортиво», Ортега остался в Ла Лиге - перейдя в футбольным клуб «Реал Мурсии». На его счету 22 матча. По итогам сезона 1946/47 команда заняла.

В 1948 году перешёл в «Реал Вальядолид», где на протяжении семи сезонов выступал за этот клуб. На его счету 215 матчей и 11 мячей. А первый гол в Ла Лиге забил 31 октября 1948 года, в матче против «Химнастика» (2:4). После долгих лет в «Вальядолиде» перешёл в «Реал Овьедо» где так и не закрепился в стартовом составе, за два сезона сыграв всего лишь 7 матчей.

В сезоне 1955/56 вернулся в «Депортиво», сыграв 6 матча и забил один гол. В этом году, Ортега выступал на позиции полузащитника, а по итогам сезона его команда чудом смогла спасти от вылета.

Статистика выступлений

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте bdfutbol

Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Реал Овьедо»